Cy Wentworth ist der Name folgender Personen:
* Cy Wentworth (Footballspieler) (Shirley P. Wentworth; 1904–1986), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Cy Wentworth (Marvin Palmer Morris Wentworth; 1905–1982), kanadischer Eishockeyspieler, siehe Marvin Wentworth